Riedetsweiler ist der Name von Orten:

 Riedetsweiler (Deggenhausertal), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedetsweiler (Meersburg), Ortsteil der Stadt Meersburg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedetsweiler (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg